La huitième circonscription du Var est l'une des 8 circonscriptions législatives françaises que compte le département du Var (83) situé en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Création 
La huitième circonscription du Var a été créée par l'Ordonnance n°2009-935 du  portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés. Cette ordonnance a été ratifiée par l'article unique de la loi n° 2010-165 du .

Jusqu'à présent, le département du Var comportait 7 circonscriptions (le département comportait 4 circonscriptions jusqu'en 1981 inclus).

Des cantons ont été « prélevés » sur les ,  et  pour permettre la création de la nouvelle circonscription.

Découpage 
 Nouvelle circonscription

L'aire de la circonscription regroupe les cantons de :
 Aups ;
 Barjols ;
 Callas ;
 Comps-sur-Artuby ;
 Cotignac ;
 Draguignan ;
 Fayence ;
 Rians ;
 Salernes ;
 Tavernes.

On constate que cette circonscription est, en quelque sorte, la circonscription du « Haut Var », limitée au nord par le Verdon et au sud par l'autoroute A 8, à dominante rurale, représentant une superficie d'environ 40 % de celle du département, mais regroupant seulement 15 % des électeurs du département.

Les cantons concernés sont les suivants (carte).

La circonscription comporte environ .

Historique des députations

Élections législatives de 2012

Élections législatives de 2017 
Fabien Matras a été élu député face au candidat du Front national. Le député sortant, Olivier Audibert-Troin, n'est arrivé qu'en troisième position. Le parti socialiste n'a présenté aucun candidat.

Élections législatives de 2022 

Les élections législatives françaises de 2022 vont avoir lieu les dimanches 12 et .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Vie politique à Draguignan
 Élections législatives françaises de 2017 au niveau national

Liens externes 

Draguignan
8